Bowerbank je lahko:
 James Scott Bowerbank, paleontolog
 Fred Thompson Bowerbank, general

Glej tudi 
 Bowerbank, Maine